Барнау́льський міський округ () — міський округ у складі Алтайського краю Російської Федерації.

Адміністративний центр — місто Барнаул.

Населення 
Населення — 696735 осіб (2019; 670332 в 2010, 667646 у 2002).

Населені пункти

Примітки 

Міські округи Алтайського краю